Склепіння — несуча просторова конструкція (покриття, перекриття) опуклої криволінійної форми. Під навантаженням зазнає переважно стиску, відзначається наявністю розпору — горизонтальної реакції опори.
 Тектонічне склепіння — підняття шарів земної кори.
Анатомія
 Склепіння мозку — частина мозку
 Склепіння піхви — одна з чотирьох склепінчастих частин піхви
 Склепіння черепа — частина черепа